est un personnage de fiction de l’univers Saint Seiya. Chevalier d’Or de la Vierge, Asmita apparaît uniquement dans le manga Saint Seiya: The Lost Canvas.

Rappel : The Lost Canvas 

Attention ! Le personnage d’Asmita n’apparait que dans le Manga The Lost Canvas.
Ce manga, basé sur l’œuvre principale Saint Seiya créée par Masami Kuramada, nous raconte l’histoire de la dernière Guerre Sainte, qui eut lieu au , 250 ans avant la série originale.

Le test de capacité 

Le Chevalier d’Or de la Vierge apparait pour la première fois pour barrer la route à Tenma de Pégase, Yato de la Licorne et Yuzuriha de la Grue, tous trois présents aux Enfers afin de récupérer les fruits du Magnolier, un arbre qui aurait la faculté, via ses fruits, d’empêcher la résurrection des Spectres d’Hadès. 

Alors que Tenma, Yato et Yuzuriha sont presque arrivés au Magnolier, Asmita apparait et dénigre Tenma en se demandant comment celui-ci pourrait bien venir à bout d’Hadès, doutant même sur le devenir de la Guerre Sainte. Le chevalier Pégase lance alors son attaque contre le Chevalier d’Or que celui-ci stoppe immédiatement. Tenma lance une nouvelle attaque sur Asmita mais ce dernier projette le Chevalier de bronze à terre.
 
Le chevalier de la Vierge explique ensuite à Tenma qu’il y a bien longtemps, dans les temps mythologique, un chevalier de Pégase avait réussi à blesser Hadès, ce qui poussa celui-ci à cacher son vrai corps à Elysion et à prendre des corps de substitutions comme celui de son ami Alone, ces hôtes devant posséder une âme aussi pure que possible. 

Asmita lance ensuite son attaque Tenbu Horin, technique ôtant chacun des sens de son adversaire. C’est alors que Sasha/Athéna apparait et demande au Chevalier d’Or de la Vierge d’arrêter ses attaques envers Tenma. Refusant, Asmita la tue et déclare que c’est désormais Hadès qui  gouvernerait le monde. 

Furieux, Tenma augmente son Cosmos à son paroxysme et lança une attaque qui transperça l’armure du Chevalier de la Vierge… Mais tout ceci n’était qu’une illusion, et Tenma s’aperçoit qu’il vient de fendre le tronc du Magnolier, provoquant par la même la maturation et la chute des fruits de l’arbre. Asmita demande alors à Temna de ramener 108 de ces fruits au vieux maître de Jamir. Ayant terminé leur mission aux Enfers, les deux Chevaliers de Bronze et la guerrière Yuzuhira rejoignent alors Jamir.

Depuis qu'Athéna est arrivée au sanctuaire, il la dédaigne et doute de sa capacité à protéger le monde. Cet affrontement avec Tenma dissipe ses doutes et il présente ses excuses à Athéna pour son comportement passé. Il est par ailleurs aveugle. Il est également très lucide sur le destin des chevaliers, à ses yeux leur seul chemin est celui menant à leur mort.

Le rosaire de la Vierge 

À peine sont-ils revenus dans le monde des vivants, qu’un groupe de Spectres attaque la tour de Jamir. Asmita déclenche son attaque Tenma Kōfuku qui précipite les spectres dans un gouffre rempli de pics rocheux, les empalant par la même occasion. Le vieux maître de Jamir explique alors que les fruits du Magnolier est la seule forme de vie existant aux Enfers. Unis à un puissant Cosmos, ces fruits leur permettrait d’enfermer définitivement les âmes des spectres vaincus et ainsi d’empêcher leur résurrection. Asmita, possédant un cosmos élevé et pouvant atteindre le huitième sens, se charge de préparer un rosaire à partir de ces fruits. 

Mais les pouvoirs d’Hadès permettent désormais au Dieu de faire se relever ses soldats. Pendant que Tenma, Yato et Yuzuriha sortent affronter les spectres ressuscités, Asmita monte à l’étage le plus élevé de la tour afin de méditer. Tandis que Tenma et ses compagnons constatent que leurs attaques ne fonctionnent pas et que les spectres vaincus reviennent aussitôt à la vie. Un puissant Cosmos jaillit de la tour : Asmita déclenche son attaque Tenbu Horin qui tue aisément presque tous les spectres présents et emprisonne aussitôt leurs âmes dans le rosaire formé via les fruits du Magnolier. Cependant, ayant fait exploser son Cosmos afin de créer cette nouvelle arme, le Chevalier d’Or de la Vierge meurt, laissant derrière lui son armure et le précieux rosaire de la Vierge.

Au-delà de la mort 

Durant leur brève rencontre à Jamir, Asmita a donné son sang pour qu’Hakurei puisse réparer l’armure de Bronze de Pégase et une partie de son âme est désormais attachée à cette armure. C’est ainsi qu’il est capable d’apparaitre pour conseiller Deutéros sur sa participation à la Guerre Sainte alors que ce dernier entraine Tenma sur le volcan de l’île Kanon.

Armure 

L'armure de la Vierge représente la constellation de la Vierge.

Techniques 

 La Danse des Cercles Célestes ou les Trésors du Ciel (Tenbu Hōrin)
 Le Châtiment du Ciel (Tenma Kōfuku)
 Les Six Mondes de la Métempsycose (Rikudō Rinne)
 Trésor du Ciel, libère les Esprits du Mal (Tenkû Haja Chimimôryô)
 Kān

Temple 

Asmita garde le Temple de la Jeune Femme (ShouJoKyuu en version originale, Maison de la Vierge en version française).

Notes 
Contrairement à Shaka qui ferme les yeux pour renforcer son Cosmos, Amista est aveugle de naissance.

Chevaliers d'Or

pt:Anexo:Lista de Cavaleiros de Atena#Cavaleiros de Ouro